HGK est5 un sigle qui peut désigner :
 Hôpital général de Kinshasa, un hôpital de Kinshasa, en République démocratique du Congo ;
 Hochschule für Gestaltung und Kunst, (en français, Haute école d'art et de design), à Bâle, en Suisse.